Teoria dei memi - in genetica
Teoria dei memi - in antropologia